

Населені пункти та їхні частини

 Бонґарт — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бонґарт — село в гміні Кієво-Крулевське Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бонґарт — село в гміні Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Бонґарт — колонія в гміні Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства

Примітки